

Sigles 
CAD est un sigle qui peut signifier :
 carburant d'aviation durable ;
 Communauté d'agglomération dracénoise > Dracénie Provence Verdon agglomération ;
 convertisseur analogique-digital, un convertisseur pour transformer un signal en une suite de nombres utilisables en traitement du signal ou en informatique ;
 Centre d'analyse et de documentation, un bureau politique canadien ayant existé dans les années 1970 ;
 contrat d'agriculture durable, les nouveaux contrats de subvention aux agriculteurs de la Politique agricole commune ;
 Computer-aided design (en français, conception assistée par ordinateur) ;
 , les calculs de besoin en fonds propres associés à la Directive Bâle II dans le domaine de la gestion du risque bancaire ;
  ;
 Conversations avec Dieu, l'abréviation du titre d'un ouvrage de Neale Donald Walsch ;
 Centre des arts décoratifs ou College of Advertising & Design, à Bruxelles ;
 chauffage à distance ;
 CAD, une grosse protéine trifonctionnelle ;
 Charged aerosol detector, (en français, détecteur d'aérosols chargés) ;
 Collectif antiraciste décolonial, collectif au sein du parti politique Québec solidaire ;
 Comité d'aide au développement, un comité de l'OCDE aidant à garantir un meilleur niveau de vie aux populations des pays en développement ;
 communication audiovisuelle dynamique, un mode de communication permettant de contrôler à distance l’affichage multimédia sur tout type d’écrans.

Codes 
CAD est un code qui peut signifier :
 dollar canadien (ou simplement dollar), la monnaie du Canada, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Aéroport du comté de Wexford, à Cadillac, au Michigan, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

Voir aussi 

 « c.-à-d. », une abréviation qui signifie « c’est-à-dire »